Hyderabad se poate referi la două orașe:

 Hyderabad, India
 Hyderabad, Pakistan